Olympus,  japońskie przedsiębiorstwo produkujące m.in. aparaty fotograficzne
 Olympus Rally (Rajd Olympus), coroczny rajd samochodowy w USA
 Olympus Mons, najwyższa znana góra w Układzie Słonecznym, położona na Marsie
 HMS Olympus, okręt podwodny typu Odin, obecnie stanowisko do nurkowania na Malcie

Zobacz też 
 Olympos
 Olimbos
 Olimpia